Das Wort Sigmoid bezeichnet
 in der Mathematik eine Funktion mit S-förmigem Verlauf des Graphen, siehe Sigmoidfunktion
 in der Medizin die Verbindung zwischen menschlichem Dick- und Mastdarm, siehe Colon sigmoideum